The President's Special – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
The President's Special – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company
The President's Special – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin